Il singolare femminile dell'Estoril Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Kirilenko era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Ekaterina Makarova.

Yanina Wickmayer ha battuto in finale Ekaterina Makarova 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Iveta Benešová (secondo turno)
  Marija Kirilenko  (quarti)
  Sorana Cîrstea  (quarti)
  Sabine Lisicki (quarti,Ritirata)

 Petra Kvitová (primo turno)
 Ekaterina Makarova 
 Shahar Peer (semifinale, ritiro dovuto ad un infortunio al piede)
 Anna-Lena Grönefeld  (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2009